El Torneig de Tenerife 2021, oficialment conegut com a Tenerife Ladies Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany als WTA 250 del circuit WTA femení. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'octubre de 2021 a l'Abama Tennis Academy de Guía de Isora, a l'illa de Tenerife, Espanya.

La tennista estatunidenca Ann Li va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

Competicions tennístiques espanyoles
Esport a Tenerife
WTA Tour 2021